«Pick Me Up» () — EP белорусской рок-группы «Jitters», записанный на студии Вячеслава Банкевича в Барановичах и самостоятельно выпущенный 1 июня 2006 года. Все песни написаны Константином Карманом на английском языке. Презентация мини-альбома прошла 25 октября 2006 года в минском клубе «ЁЁ». В 2007 году EP был перевыпущен как часть сплит-альбома «Split Before, Together Now» групп «Hair Peace Salon» и «Jitters».

Приём критиков 
СЛЭП, автор портала «», в положительной рецензии на «мини-альбом али макси-сингл» отметил, что «альбом ровный по качеству музыкального материала, цельный по настроению, с парой безусловных хитов» и он передаёт «современный звук рок-н-ролла».

Музыку «Jitters» в рецензии альбома альбома «Split Before, Together Now» Татьяна Замировская из «БелГазеты» описала словами: «назойливая, аутентичная и по-блюзовому взбалмошная — в ней присутствует безбашенная танцевальность, как у „Gomez“ и „Happy Mondays“, и начисто отсутствуют пафосные рефлексии». Озорство и танцевальность гитарного рока «Jitters» оценила и Елена Соболевская из «Музыкальной газеты», на страницах которой она сравнила музыку группы с творчеством «Travis», «Radiohead», «Muse», «Blur» да «Coldplay».

Список композиций

Участники 

Jitters:
 Константин Карман — ведущий вокал, бас.
 Иван Борзенко — гитары, бэк-вокал, клавишные.
 Сергей Кондратенко — гитары.
 Павел Кудрин — ударные.

Производство:
 Вячеслав Банкевич — запись и сведение.

Примечания 

Мини-альбомы Белоруссии
Мини-альбомы 2006 года
Мини-альбомы на английском языке
Альбомы Jitters
Мини-альбомы в стиле рок